Lamborghini peut désigner :
 Ferruccio Lamborghini (1916-1993), entrepreneur italien créateur de plusieurs entreprises et marques :
 Lamborghini Trattori, une entreprise d'engins agricoles fondée en 1948.
 Lamborghini, une entreprise automobile fondée en 1963.
 Elettra Lamborghini (1994-), une animatrice de télévision et chanteuse italienne, petite-fille de Ferruccio Lamborghini.
 Automobili Lamborghini, un jeu vidéo sorti en 1997.
 Lamborghini, un film italo-américain sorti en 2022.